Барон Монк Бреттон из Кониборо и Херстпирпойнта в графстве Сассекс — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 4 ноября 1884 года для либерального политика Джона Джорджа Додсона (1825—1897). Он заседал в Палате общин от Восточного Суссекса (1857—1874), Честера (1874—1880) и Скарборо (1880—1884), а также занимал должности председателя путей и средств (1865—1872), финансового секретаря казначейства (1873—1874), председателя Совета местного самоуправления (1880—1882) и канцлера герцогства Ланкастерского (1882—1884). Его преемником стал его сын, Джон Уильям Додсон, 2-й барон Монк Бреттон (1869—1933). Он был председателем Совета Лондонского графства (1929—1930). По состоянию на 2022 год носителем титула являлся сын последнего, Джон Чарльз Додсон, 3-й барон Монк Бреттон (род. 1924), который сменил своего отца в 1933 году.

Судья сэр Джон Додсон (1780—1858) был отцом первого барона Монка Бреттона. Он заседал в Палате общин Великобритании от Рая (1819—1823).

Бароны Монк Бреттон (1884) 
 1884—1897: Джон Джордж Додсон, 1-й барон Монах Бреттон (18 октября 1825 — 25 мая 1897), единственный сын судьи сэра Джона Додсона (1780—1858);
 1897—1933: Джон Уильям Додсон, 2-й барон Монах Бреттон (22 сентября 1869 — 29 июля 1933), единственный сын предыдущего;
 1933 — настоящее время: Джон Чарльз Додсон, 3-й барон Монах Бреттон (род. 17 июля 1924), единственный сын предыдущего;
 Наследник титула: достопочтенный Кристофер Марк Додсон (род. 2 августа 1958), старший сын предыдущего;
 Наследник наследника: Бен Додсон (род. 1989), старший сын предыдущего.

Примечания

Источники 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com

Монк Бреттон
Монк Бреттон